Медали в скоростном спуске среди женщин на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2011 года в Гармиш-Партенкирхене были разыграны 13 февраля. Соревнования начались в 11:00 по местному времени на трассе Кандахар 1.

Длина трассы — 2920 метров. Старт — 1490 метров над уровнем моря, финиш — 770 метров (перепад высот 720 метров). 43 ворот. Температура воздуха на старте +3°С, на финише +6°С, частичная облачность.

В стартовом протоколе было 36 участниц из 16 стран. До финиша не добрались 2 горнолыжницы.

Австрийка Элизабет Гёргль вслед за победой в супергиганте выиграла золото и в скоростном спуске. Интересно, что за всю карьеру до чемпионата мира 2011 года Гёргль не выиграла ни одного этапа Кубка мира в скоростном спуске. Немка Мария Риш к бронзе в супергиганте добавила бронзу в скоростном спуске. Швейцарка Лара Гут, как и в скоростном спуске, остановилась в шаге от пьедестала.

Призёры

Результаты

См. также 
 Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 — скоростной спуск (женщины)

Примечания

Ссылки 
 Протокол на сайте ФИС

Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2011